
Termin živa nitrat ima više značenja.

 Živa(I) nitrat, -{Hg2(NO3)2}-
 Živa(II) nitrat, -{Hg(NO3)2}-